

Акдала — село, Акдалинський сільський округ, Балхаський район, Алматинська область
 Акдала — село, Балатопарський сільський округ, Балхаський район, Алматинська область
 Акдала — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Акдала — село, Талгарський район, Алматинська область

Див. також 
 Акдалинський сільський округ